Transcopic Records — это звукозаписывающий лейбл, основанный в 1998 году Грэмом Коксоном (бывший гитарист британской группы Blur) для его сольных релизов. Лейбл так же выпустил записи таких исполнителей, как Ooberman, The Buff Medways и You Am I. На этом лейбле Коксон записал первые пять сольных альбомов и связанные с ними синглы.
О деятельности лейбла Transcopic в настоящее время неизвестно, так как последний альбом Коксона, Love Travels at Illegal Speeds, был записан на лейбле Parlophone. Другие исполнители не выпускали своих релизов с 2004 года.

Релизы 
 Assembly Line People Program — Noise Vision 80 (TRAN001)
 Ooberman — Sugar Bum (TRAN002)
 Control Freaks — Agro (TRAN003)
 Assembly Line People Program — Critical Gate (TRAN004)
 Graham Coxon — The Sky is Too High (TRANCD005/TRANLP005)
 Assembly Line People Program — Subdivision of Being (TRANCD006/TRANLP006)
 Bunsen Honeydew — Didn’t You Used To Be Invisible? (TRAN007)
 Graham Coxon — The Golden D (TRANCD0)
 Mower — Na (TRAN008)
 Mower — Drinking For Britain (TRANCD009/TRAN009)
 Graham Coxon — Crow Sit On Blood Tree (TRANCD010/TRANLP010)
 Graham Coxon — Thank God For The Rain/You Never Will Be (TRANCD011/TRAN011)
 The Buff Medways — A Strange Kind of Happyness (TRAN012)
 Mower — Mower (TRANCD013/TRANLP013)
 Mower — Rest in Peace (TRAN014)
 The Buff Medways — Troubled Mind / Leave My Kitten Alone (TRAN015)
 The Buff Medways — Steady The Buffs (TRAN016/TRANLP016)
 The Buff Medways — Strood Lights / You Make Me Die (TRAN017)
 Graham Coxon — The Kiss of Morning (TRANCD018/TRANLP018)
 Louis Vause — Pianophernalia (TRANCD019)
 Graham Coxon — Escape Song / Mountain of Regret (TRANCD020)
 You Am I — No After You Sir…: An Introduction to You Am I (TRANCD021)
 Mower — After Dark (TRANCD022/TRAN022)
 Mower — The Morning After (TRANCD023/TRAN023)
 Mower — People Are Cruel (TRANCD023/TRANLP023)
 The Buff Medways — Just 15 (TRAN025)
 The Buff Medways — 1914 (TRANCD026/TRANLP026)
 Neon — Hit Me Again (TRANCD028)

Ссылки 
 Официальный сайт http://www.transcopic.com/ 

Лейблы звукозаписи, основанные в 1998 году
Лейблы звукозаписи Великобритании